Aréna fait référence à plusieurs concept :
 Lac de l'Aréna, lac à Roquebrune-sur-Argens (Var, France)
 Aréna, centre commercial aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire, France)
 Aréna, la maison des dunes, centre d'interprétation de l'environnement à Écault (Pas-de-Calais, France)
 Le mot aréna est un espace couvert et fermé, souvent de forme circulaire ou ovale.

Voir aussi